Ва́на-О́тепя () — деревня в волости Отепя уезда Валгамаа, в юго-восточной части Эстонии.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Валгамаа